De Grand Prix-wegrace van de Amerika's 2015 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2015. De race werd verreden op 12 april 2015 op het Circuit of the Americas nabij Austin, Texas, Verenigde Staten.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2015
Amerika's